6. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 17–18 stycznia 1981 roku w Heerenveen, w Holandii. Były to pierwsze mistrzostwa po sześcioletniej przerwie. Zawodniczki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m i 3000 m. Do biegu na 3000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Najlepszy rezultat uzyskała reprezentantka ZSRR Natalia Pietrusiowa.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 26 łyżwiarek z 10 krajów. Sklasyfikowane zostało 25.

Wyniki 
 DSQ – zdyskwalifikowana, NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1981 w sportach zimowych
1981 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Heerenveen